Qui s'y frotte s'y pique peut faire référence à :
 « Qui s'y frotte s'y pique », une devise souvent attribuée à Louis XII ;
 Qui s'y frotte s'y pique, un épisode de la série Les Simpson ;
 Qui s'y frotte s'y pique, un court métrage avec Mickey Mouse, de 1930.